I comuni della Penisola di Zamboanga sono 72; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Zamboanga del Norte

Provincia di Zamboanga del Sur

Provincia di Zamboanga Sibugay

Collegamenti esterni

Penisola di Zamboanga